Az alábbi lista azon konstruktőröket tartalmazza, akik a FIA Formula–1 világbajnokságba számító nagydíjat nyertek. Az idáig megrendezett 1079 nagydíjat 38 különböző csapat nyerte meg. Az abszolút csúcsot az olasz Scuderia Ferrari tartja, ami az első verseny kivételével minden versenyen részt vett és ez alatt 242 versenyt nyertek meg.

Konstruktőrök szerint 
A lap a 2023-as bahreini nagydíj utáni állapotot mutatja.

Jelmagyarázat

Nemzetek szerint

Formula–1
Autóversenyzés témájú listák